Озаричи — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Озаричи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Озаричи — городской посёлок в Калинковичском районе Гомельской области.

Украина 
 Озаричи — село Конотопском районе Сумской области.

Концлагерь 
 «Озаричи» — комплекс немецких концлагерей, располагавшийся в 1944 году неподалёку от посёлка Озаричи (сейчас Гомельская область).